"I'll Be by Your Side" () é o terceiro single do álbum Love & Emotion, lançado pelo cantor de freestyle Stevie B em 1991. Embora não tenha conseguido o mesmo sucesso que o single anterior, "Because I Love You (The Postman Song)", a canção teve grande sucesso nos Estados Unidos, alcançando a posição #12 na Billboard Hot 100, e entrando no Top 40 na parada no Canadá, alcançando a posição #38.

Faixas 
Alemanha CD Single

Reino Unido 12" Single

França 7" Single

Posições nas paradas musicais 

 

Singles de 1991
Singles de Stevie B